

Miejscowości w Polsce 
 Zagródki – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina
 Zagródki – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Potok Górny